В этом списке приведены небоскрёбы префектуры Осака с высотой от 150 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен.

Самые высокие здания 

 * Указывает здания, которые всё ещё строятся, но верхняя часть которых уже завершена.
 = Указанные здания имеют одинаковый рейтинг, так как имеют одинаковую высоту.

В процессе постройки 
В списке перечислены строящиеся здания которые как планируется превысят планку в 150 метров. В список включены и здания с завершенным каркасом.

Предложенные 
В списке представлены здания с высотой более 150 метров. — планы которых представлены на одобрение и включение в градостроительные планы.

Хронология самых высоких зданий 
В списке приведены здания — в определённый временной отрезок считавшиеся самыми высокими в Осаки.

См. также 
 Список самых высоких зданий Японии

Примечания

Ссылки 

 https://www.emporis.com/city/100299/osaka-japan
 http://skyscraperpage.com/diagrams/?cityID=860
 http://www.skyscrapercenter.com

 
 
Осака